Biston intermedia är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1952. Biston intermedia ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
intermedia